Ким Ха Ныль (, ; род. 11 апреля 2002 года в Аняне, Республика Корея) — южнокорейская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Серебряный призёр турниров Asian Open Trophy (2019) и Ice Star (2019), бронзовый призёр Мемориала Непелы (2019). Представляла Южную Корею на Олимпийских играх (2018).

По состоянию на 12 ноября 2019 года занимает 31-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

Карьера 
Ким Ха Ныль встала на коньки в возрасте семи лет. В 2014 году дебютировала на взрослом чемпионате Южной Кореи, и заняла одиннадцатое место. Через год на национальном чемпионате, который проходил в Сеуле, она финишировала на двадцать втором месте.

В сезоне 2015/2016 годов участвовала в юниорской серии Гран-при. На этапе в США показала тринадцатый результат. В январе 2016 года на национальном чемпионате стала седьмой, и была отправлена на юниорский чемпионат мира. В венгерском Дебрецене Ким завершила соревнования на девятой итоговой позиции.

Следующий сезон начала на этапах Гран-при среди юниоров в Чехии и России, где показала пятый и шестой результат, соответственно. На российском этапе, проходившем в столице Республики Мордовия Саранске, весь пьедестал заняли представительницы России: Полина Цурская, Станислава Константинова и Елизавета Нугуманова.

В январе 2018 года на национальном чемпионате Ким расположилась рядом с пьедесталом. По сумме двух программ заняла четвёртое место, уступив бронзовой медалистке Лим Ын Су менее девяти баллов. В этом же месяце на чемпионате четырёх континентов стала шестой. Ха Ныль принимала участие в соревнованиях в рамках домашней Олимпиады, на которой заняла итоговое тринадцатое место. Фигуристка завершила сезон в Милане на чемпионате мира.

В сезоне 2018/2019 годов участвовала в двух турнирах, проводимых в Финляндии. В октябре на Finlandia Trophy показала шестой результат, а через месяц на дебютном этапе Гран-при в Хельсинки финишировала седьмой.

Осенью 2019 года стала медалисткой трёх турниров серии «Челленджер». На Мемориале Непелы стала третьей, а турниры Ice Star и Asian Open Trophy завершила с «серебром».

Программы

Спортивные достижения

Примечания

Ссылки 

 
 Ким Ха Ныль  на официальном сайте Международного олимпийского комитета.

Фигуристы Республики Корея
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2018 года